Overload kan syfta på:

Overload (singel) – den brittiska tjejgruppen Sugababes debutsingel
Overload (musikgrupp) – svenskt metalband från Bollnäs